Существует множество картин с подобным названием. В их числе:

 Распятие с донатором (картина Босха)
 Распятие Христа (картина Кранаха)
 Распятие (картина Сальвадора Дали)

Галерея